Als Verfassungsrat wird bezeichnet:
 in Schweizer Kantonen ein vom Volk gewähltes temporäres parlamentsähnliches Gremium, dem die Ausarbeitung einer neuen Verfassung übertragen wird, siehe Verfassunggebende Versammlung
 in mehreren heute oder ehemals französischsprachigen Ländern das Verfassungsgericht, siehe Conseil constitutionnel